Knattspyrnufélag Reykjavíkur, často zkracováno na KR nebo KR Reykjavík je islandský fotbalový klub sídlící v hlavním městě Islandu – Reykjavíku.

KR je nejstarší a nejúspěšnějsí tým na Islandu, který 26× vyhrál domácí ligu Úrvalsdeild. Je také nejúspěšnějším týmem Islandského poháru, vyhrál ho čtrnáctkrát (naposled v roce 2014). V roce 1964 se jako první islandský tým dostal do evropského poháru.

Historie

Raná historie 
KR byl založen 16. února 1899, což z něj dělá nejstarší tým na Islandu. Byl založen pod názvem Fótboltafélag Reykjavíkur. Tým byl ale záhy přejmenován na Knattspyrnufélag Reykjavíkur. KR byl po jednu dekádu jediným týmem v Reykjavíku, ale brzy se kvůli plánům nové ligy založily i další týmy. KR vyhrál inaugurační sezonu 1912 po vítězství nad Framem.

1955–1998 
V roce 1955 se islandská 1. liga rozdělila na 2 skupiny. KR tento ročník vyhrál a poté se radoval z titulu v roce 1959, kdy se 1. liga hrála poprvé systém každý s každým doma-venku. V roce 1960 KR poprvé vyhrál Islandský pohár. V sezoně 1964/65 si jako první islandský tým zahrál v evropském poháru. V předkole ale vypadli s Liverpoolem 1:11 v součtu obou zápasů. (I ženský tým KR si jako první islandský tým odbyl premiéru v evropském poháru, ale až v roce 2001)

KR vyhrál svůj 20. titul v roce 1968. V roce 1977 KR spadl do 2. ligy, hned o rok později se ale vrátil do Úrvalsdeild. Vítězství v 1. lize KR dlouho utíkalo. V sezonách 1990 a 1996 chybělo k titulu jen pár bodů. V roce 1998 až do posledního kola KR vedl. Poslední zápas ale prohrál a propadl se na 2. místo.

Současnost 
V roce 1999 KR ukončil čekání na titul trvající 31 let. Tato sezona byla pro KR velmi úspěšná, protože potřetí v historii získal tzv. double (výhra v lize i v poháru). Ženský tým KR dokázal to samé, takže KR oslavoval double-double.

Celkem tedy KR vyhrál 26× ligu, 14× pohár a ženy 6× ligu a 2× pohár. Muži dokázali 4× získat double (1961, 1963, 1999 a 2011).

V Evropě se KR nejvíc ukázal v sezonách 2009/10 a 2011/12. V sezoně 2009/10 porazili ve 2. předkole Evropské ligy AE Larissu 2:0 a 1:1 a dostali se do 3. předkola. Tam narazili na FC Basilej. Po boji KR vypadl po výsledcích 2:2 a 1:3. V sezoně 2011/12 KR v 1. předkole EL porazil ÍF Fuglafjørður a ve 2. předkole vyřadil i Žilinu (0:2 a 3:0). Ve 3. předkole ale KR vypadl.

Dresy 

KR hraje v bílo-černě pruhované kombinaci. Současným sponzorem je islandská společnost Alvogen. Nad klubovým odznakem je 5 malých hvězd. Každá symbolizuje 5 titulů. V roce 2006 KR představil nového výrobce dresů, Nike.

Stadion 
KR hraje na stadionu KR-völlur ležícím v západní části Reykjavíku. Stadion má kapacitu 2 781 diváků . Byl otevřen v roce 1984. Na první zápas se přišlo podívat pouze 376 diváků.

Průměrná návštěvnost je 2 501, což je nejvíce z celé islandské ligy.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, světle fialové podbarvení - přesun do jiné soutěže

Reference

Externí odkazy 
 

Islandské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1899
Sport v Reykjavíku